Нэнси Ленехан (, род. 26 апреля 1953, Лонг-Айленд, США) — американская актриса.

Биография 
Нэнси начала появляться в кино и на телевидении с 1980 года. Её недавняя звёздная роль была в коротком ситкоме «Худшая неделя моей жизни». Она также снялась в роли Сэнди Келли в сериале «Женат на Келли». Она имела постоянную роль в сериале «Меня зовут Эрл», мать Эрла и Рэнди Хикки — Кай Хикки.

Она появлялась в качестве приглашённой звезды во многих телевизионных шоу, телевизионных и художественных фильмах, в том числе «Малкольм в центре внимания», «Все любят Рэймонда», «Девочки Гилмор», «Третья планета от Солнца», «Няня», «Квантовый скачок», «Грейс в огне». На счету Нэнси более 100 фильмов и сериалов.

Личная жизнь 
Нэнси Ленехан замужем и у неё есть двое детей.

Фильмография

Примечания

Ссылки